
San Bernardino (qui signifie «  » en italien et d’autres langues romane) est un toponyme utilisé pour différents lieux, en général nommés ainsi en l’honneur de Bernardin de Sienne.

Toponymes

États-Unis 
 San Bernardino, une ville en Californie ;
 Comté de San Bernardino, un comté ayant San Bernardino pour siège ;
 Montagnes de San Bernardino, une chaîne de montagnes en Californie ;
 Forêt nationale de San Bernardino, une forêt de Californie.

Guatemala 
 San Bernardino, une ville du département de Suchitepéquez.

Italie 
 San Bernardino, village de la commune de Novellara.

Mexique 
 San Bernardino, un village de l'État de Mexico.

Paraguay 
 San Bernardino, une ville.

Philippines 
 Détroit de San-Bernardino, un détroit très serré.

Suisse 
 San Bernardino, un village du canton des Grisons ;
 Col du San Bernardino, un col alpin, nommé d’après le village homonyme ;
 Tunnel du San Bernardino, un tunnel routier passant sous le col.

Venezuela 
 San Bernardino, l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme